

Вудленд-Гіллс — місто, штат Кентуккі
 Вудленд-Гіллс — місто, штат Юта
 Вудленд-Гіллс — переписна місцевість, штат Небраска